Покрајиние представљају примарну административну поделу у држави Папуа Нова Гвинеја. Покрајинске владе су огранци државне владе. Земља има 22 административна субјекта, од тога: 20 су покрајине, један је аутономни регион и један престолни округ.

Године 2009. формиране су још две покрајине: Хела и Џивака.

Списак покрајина

Демографија

Региони 
Папуа Нова Гвинеја се дели и на 4 региона:

Спољашње везе